Выпуск 1845 года в американской военной академии Вест-Пойнт дал стране 10 генералов. 24 выпускника этого года стали участниками гражданской войны, из них 7 сражались на стороне Юга, 17 — на стороне Севера. Среди выпускников этого года были корпусной генерал Фицджон Портер, генерал-лейтенант Эдмунд Кирби Смит и будущий суперинтендант академии, Томас Питчер.

Суперинтендантом академии в 1845 году был Ричард Делафилд.

См. также 
Выпуск 1841 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1842 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1843 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1844 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1846 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1847 года (Вест-Пойнт)

Примечания

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1845
  United States Military Academy Officers Who Served in the Civil War Class of 1845 (42 cadets graduated)
 Официальный регистр Академии, июнь 1845
 Last In Their Class

Военная академия США